Олекса́ндр Григо́рович Лупаїна ( , м. Олевськ, Олевський район, Житомирська область, Українська РСР —  , с. Кальчик, Нікольський район, Донецька область, Україна) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1980 року в місті Олевськ на Житомирщені. Закінчив Бутівську школу.

Пройшов строкову службу в армії, закінчив Київський автодорожній інститут. Працював у Києві на вантажній машині в АТП, останнім часом розвозив хліб. Мешкав із сім'єю в гуртожитку.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України призваний за частковою мобілізацією київським військкоматом у середині жовтня 2014-го.

Солдат, водій саперного підрозділу 3-го окремого танкового батальйону «Звіробій», в/ч польова пошта В1252, смт Десна, Чернігівська область.

Увечері 19 грудня 2014 року група саперів виїхала на розмінування об'єкта та під час виконання бойового завдання потрапила під обстріл біля села Кальчик, між Волновахою і Маріуполем. Солдат Лупаїна зазнав смертельного кульового поранення у серце.

Похований 22 грудня на кладовищі села Бутівського.

Без Олександра лишились дружина Оксана та син Ярослав 2006 р.н., — вступив у військовий ліцей.

Вшанування 
 У селі Бутівському на будівлі Бутівської ЗОШ встановлено пам'ятну дошку випускнику школи Олександру Лупаїні. В експозиції шкільного історичного музею відкрито «Куток пам'яті».

Посилання 
 Лупаїна Олександр Григорович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 На Олександрійщині попрощались із загиблим героєм (фото) // «Гречка», 23 грудня 2014.
 Воїн-сапер Олександр Лупаїна загинув за те, щоб ми жили вільним життям  // Офіційний вебсайт Міністерства оборони України, 17 вересня 2015.
 Танковий Миколай. Замкомбата батальйону «Звіробій» возить подарунки дітям загиблих побратимів  // «Новинарня», 19 грудня 2017.

Уродженці Олександрійського району
Випускники Національного транспортного університету
Померли в Нікольському районі
Поховані в Олександрійському районі